

Le Rio da Várzea est un cours d'eau de l'État du Rio Grande do Sul
 Le Rio da Várzea est un cours d'eau du Paraná

Homonymie de toponyme